Лекарят Чудо () e турски драматичен сериал, излъчващ се премиерно през 2019 г.

Излъчване

Актьорски състав 
 Танер Йолмез – д-р Али Вефа
 Онур Туна – д-р Ферман
 Синем Юнсал – д-р Назлъ
 Реха Йозджан – д-р Адил
 Мурат Айген – д-р Танжу
 Хазал Тюресан – Белиз
 Йозге Йоздер – Къвълджъм
 Бихтер Динчел – Селви
 Фърат Алтунмеше – д-р Демир
 Хаял Кьосеоолу – Ачеля
 Корхан Ендуран – Гюнеш
 Мевре Булут – Гюлин

Вижте също 
 Добрият доктор

Външни препратки 
 Официален сайт
 

Турски сериали
Медицински сериали